Antonio Carafa kan syfta på bland andra:

* Antonio Carafa (omkring 1517–1588), italiensk militär
 Antonio Carafa (1538–1591), italiensk kardinal
 Antonio Carafa (1642–1693), österrikisk fältmarskalk